CAx (от ) — использование компьютерных технологий для помощи в проектировании, анализе и производстве изделий.

Расширенные инструменты CAx объединяют множество различных аспектов управления жизненным циклом изделия (PLM), включая проектирование, анализ методом конечных элементов (FEA), производство, планирование производства и т. д.

Примеры CAD 
 Компас-3D
 Creo Parametric
 NX Unigraphics
 SolidWorks
 SolidEdge

Примеры CAM 
 TopSolid
 SprutCAM
 MasterCAM
 ADEM-CAM
 EdgeCAM

Примеры CAE 
 ANSYS
 FlowVision

Примечания 

Машиностроение